Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 1994 à Debrecen (Hongrie).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

Volley-ball en 1994
1994
Championnat d'Europe en 1994
Volley-ball 1994
Sport en Hongrie en 1994
Compétition de volley-ball en Hongrie
Sport en septembre 1994
volley-ball 1994
Sport à Miskolc